Лучшие синглы США 1965 года () — итоговый список наиболее популярных синглов журнала Billboard по данным продаж за 1965 год.

Лучшим хитом года стала песня песня «Wooly Bully» группы Sam the Sham & The Pharaohs, которая не поднималась выше второго места в еженедельных чарта года.

Список 1965 года

Примечания

См. также 
 Список синглов №1 в США в 1965 году
 Billboard Hot 100

Ссылки 
 Top 100 лучших синглов по годам

Чарты Billboard 1965 года
Списки лучших синглов в США по годам (Billboard)